Luisa Isabel Alejandrina Augusta, condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg, burgravina de Kirchberg (en alemán: Luise Isabelle Alexandrine Auguste, Gräfin zu Sayn-Hachenburg, Burggräfin von Kirchberg, 19 de abril de 1772, Hachenburg-6 de enero de 1827, Viena, Imperio austriaco), fue la princesa de Nassau-Weilburg (28 de noviembre de 1788 - 9 de enero de 1816) a través de su matrimonio con el príncipe Federico Guillermo.

Luisa Isabel fue una condesa soberana de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg hasta la creación de la Confederación del Rin en 1806, cuando su condado fue mediatizado al ducado de su esposo, por lo que prácticamente sus territorios fueron administrados por la misma familia sin requerir ningún tipo de indemnización.

Matrimonio y descendencia 

Luisa contrajo matrimonio con Federico Guillermo, príncipe heredero de Nassau-Weilburg, hijo del príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y su esposa la princesa Carolina de Orange-Nassau, el 31 de julio de 1788 en Hachenburg. Federico Guillermo sucedió a su padre tras su muerte el 28 de noviembre de 1788. Tuvieron cuatro hijos:

 Guillermo I, duque de Nassau (14 de junio de 1792 - 20 de agosto/30 de agosto de 1839), se casó con la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen y posteriormente con la princesa Paulina de Wurtemberg, con descendencia de ambos matrimonios.

 Augusta Luisa Guillermina de Nassau-Weilburg (Weilburg, 5 de enero de 1794 - Weilburg, 11 de abril de 1796), murió en la infancia.

 Enriqueta Alejandrina Federica Guillermina (30 de octubre de 1797 - 29 de diciembre de 1829), desposó al archiduque Carlos de Austria, duque de Teschen, con descendencia.

 Federico Guillermo de Nassau-Weilburg, después de Nassau (Bayreuth, 15 de diciembre de 1799 - Viena, 6 de enero de 1845), contrajo matrimonio morganático el 7 de junio de 1840 con Anna ritter und edle von Vallyemare (Viena, 21 de junio de 1802 - París, 17 de junio de 1864), creada condesa de Tiefenbach en 1840. Su única hija fue:
 Condesa Guillermina Josefina Brunold de Tieffenbach (Altzgersdorf, 5 de julio de 1834 - Ginebra, 12 de diciembre de 1892), desposó en París el 30 de octubre de 1856 y se divorció en 1872 de Émile de Girardin (París, 22 de junio de 1802-París, 27 de abril de 1881)

Títulos y estilos 
 19 de abril de 1772-7 de febrero de 1877: Su Alteza Ilustrísima la condesa Luisa Isabel de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg, burgravina de Kirchberg. 

 7 de febrero de 1777-28 de noviembre de 1788: Su Alteza Ilustrísima la condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg, burgravina de Kirchberg.

 28 de noviembre de 1788 - 9 de enero de 1816: Su Alteza Serenísima la condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg, princesa de Nassau-Weilburg, burgravina de Kirchberg.

 9 de enero de 1816 - 6 de enero de 1827: Su Alteza Serenísima la condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg, princesa viuda de Nassau-Weilburg, burgravina de Kirchberg.

Ancestros

Referencias 

Casa de Sayn-Wittgenstein
Casa de Nassau-Weilburg
Princesas de Nassau-Weilburg
Fallecidos en Viena